Never the Twain Shall Meet (1925), een Amerikaanse film van Maurice Tourneur
Never the Twain Shall Meet (1931), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke